La palabra Catán puede referirse a:
 El pez Atractosteus spatula, de la familia Lepisosteidae.
 Catán, localidad peruana capital del distrito de Tantarica en la provincia de Contumazá ubicada en el departamento de Cajamarca.
 El juego de mesa de estilo alemán llamado también Los Colonos de Catán.